Эдуа́рд Я́ковлевич Волода́рский (3 февраля 1941, Харьков, СССР — 8 октября 2012, Москва, Россия) — советский и российский киносценарист, драматург и прозаик, заслуженный деятель искусств РСФСР (1987). Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1986) и Государственной премии СССР (1988).

Биография 
Эдуард Володарский родился 3 февраля 1941 года в Харькове. Его родители к тому времени только закончили техникум. 

Отец — Яков Исаакович Володарский, еврей, погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. Данное утверждение о гибели отца не соответствует действительности, так как в юбилейной картотеке Центрального архива Минобороны России содержатся материалы о награждении Я.И. Володарского орденом Отечественной войны 2-й степени от 06.04.1985 (см. сайт Володарский Яков Исаакович :: Память народа (pamyat-naroda.ru) ).

Мать — Мария Яковлевна Бригова, русская, из орловских крестьян. С началом войны была эвакуирована вместе с сыном в Актюбинск, где служила оперуполномоченной районного НКВД, «гонялась за дезертирами». В 1944 году вернулись в Харьков; там же мать вышла замуж за подполковника НКВД, с которым у Эдуарда так и не сложились отношения.

В 1947 отчима перевели в Москву, где семью поселили в районе Замоскворечья. Эдуарда крестили в храме на Ордынке под именем Фёдор. Несколько лет он провёл в деревне у тётки, затем вернулся в Москву. Ещё в школе начал писать стихи и рассказы. Всё свободное время он проводил на улице с хулиганами, несколько месяцев отсидел в тюрьме (этот период жизни впоследствии лёг в основу во многом автобиографичного сценария «Прощай, шпана замоскворецкая…»).

После неудачной попытки поступления на Геологический факультет МГУ уехал на Север в составе геологоразведочной экспедиции. Несколько лет работал буровиком в Приполярном Урале, на Ямале, в Салехарде. В то же время продолжал безуспешно рассылать рассказы по издательствам, пока однажды не решил отправить работы на творческий конкурс, объявленный Всесоюзным государственным институтом кинематографии. Вскоре он получил приглашение и в 1962 году сдал вступительные экзамены, однако спустя полтора года был отчислен за драку с дружинниками в ресторане.

Впоследствии ему удалось восстановиться, и в 1968 году Володарский окончил сценарный факультет ВГИКа, курс Евгения Габриловича. Дебютировал фильмом «Шестое лето» (1967), за которым последовал «Белый взрыв» (1969). В 1974 году Никита Михалков снял картину «Свой среди чужих, чужой среди своих» по мотивам повести «Красное золото», написанной совместно с Володарским (он также выступил автором сценария).

Сценарий «Проверки на дорогах» он писал с расчётом на Владимира Высоцкого, своего друга и соавтора по ряду работ, однако режиссёр Алексей Герман категорически воспротивился его кандидатуре. Несмотря на хорошие отзывы таких влиятельных людей, как Константин Симонов и Георгий Товстоногов, Михаил Суслов назвал картину «антисоветской», и она 15 лет провела на «полке». Аналогичная судьба постигла фильмы «Вторая попытка Виктора Крохина» и «Мой друг Иван Лапшин», вышедшие на экраны лишь с началом Перестройки.

Во время творческого простоя Володарский переделал один из своих ранних сценариев «Долги наши» в пьесу, поставленную во МХАТе Олегом Ефремовым, где она с успехом шла на протяжении 10 лет. Не меньшим успехом пользовалась также «Уходя, оглянись», и другие работы (всего одиннадцать). По словам Володарского, его пьесы шли по всему Советскому Союзу, и в 1970-е годы он зарабатывал порядка 4000 рублей в месяц, «но мы с Володькой умудрялись всё пропивать».

С конца 1980-х активно занимался писательской деятельностью. Среди его произведений — «Русская», «У каждого своя война», «Дневник самоубийцы», «Охотник за черепами». Также автор биографических повестей о Фёдоре Достоевском, Вольфе Мессинге, Петре Столыпине и других исторических личностях, многие из которых впоследствии были экранизированы.

Читал курс лекций «Мастерство кинодраматурга» на Высших курсах сценаристов и режиссёров.
Член Союза писателей СССР (1976) и Союза кинематографистов России.

Скончался на 72-м году жизни 8 октября 2012 года в Москве. Похоронен 11 октября на Ваганьковском кладбище.

Личная жизнь 
Более 40 лет был женат на Фариде Абдурахмановне Володарской (в девичестве Тагировой), с которой познакомился во время учёбы. Детей у супругов не было.

Сочинения

Драматургия 
 Беги, беги, вечерняя заря!
 Долги наши: Пьеса. — : Искусство, 1975. — 5 000 экз.
 За давностью лет…: Пьеса. — , 1975. (по мотивам произведений Василя Быкова)
 Западня: Пьеса в 2-х актах. — , 1976.
 Звёзды для лейтенанта: Пьесы. — : Советский писатель, 1981. — 328 с. — 30 000 экз.
 На окраине.
 Ответственность: Двухактная пьеса. — : ВААП-Информ, 1985. — 78 л. — 220 экз.
 Птицы белые и чёрные. Киносценарии. — : Искусство, 1988. — 25 000 экз.
 Пьесы. — : Советский писатель, 1989. — 10 000 экз.
 Самая счастливая: Пьеса. — , 1974.
 Сержант, мой выстрел первый: Театральная повесть в 2-х актах. — , 1979.
 Уходя, оглянись: Пьеса. — , 1975.

Проза 
 
 Володарский Э. Я. Василий Сталин — сын вождя. — : ПРОЗАиК, 2012. — 320 с. — 5 000 экз. — ISBN 978-5-91631-173-0.
 Володарский Э. Я. Василий Сталин — сын вождя. — : ПРОЗАиК, 2013. — 320 с. — 7 000 экз. — ISBN 978-5-91631-185-3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Володарский Э. Я. Штрафбат. — : Амфора, 2010. — 444 с. — (Современные и классические бестселлеры). — 30 039 экз. — ISBN 978-5-699-37227-0, 978-5-367-01321.
 Володарский Э. Я. Штрафбат. — 2014. — 384 с. — (Клуб семейного досуга). — 10 000 экз. — ISBN 978-5-9910-2674-1.
 Володарский Э. Я. Чубчик кучерявый: Повесть о Петре Лещенко. — : ПРОЗАиК, 2015. — 288 с. — 3 000 экз. — ISBN 978-5-91631-226-3.

Фильмография 
Написал сценарии (некоторые в соавторстве):

  — Возвращение (короткометражный)
 1967 — Шестое лето (короткометражный)
  — Белый взрыв
  — Риск
 1970 — Дорога домой
  — Проверка на дорогах
 1971 — И был вечер, и было утро…
 1971 — Антрацит
 1971 — Горизонты
  — Мосты
  — Гнев
 1974 — Свой среди чужих, чужой среди своих
  — Долги наши
 1977 — Вторая попытка Виктора Крохина
 1977 — Ненависть
 1977 — Убит при исполнении
  — Чужая
 1978 — Емельян Пугачёв
 1978 — Красные дипкурьеры
  — Забудьте слово «смерть»
  — Дым отечества
 1980 — Люди в океане
 1980 — Молодость, выпуск 4-й (киноальманах). Новелла Что можно Кузенкову?
  — Уходя, оглянись (ТВ)
  — Тем, кто остаётся жить
  — Демидовы
 1983 — Оглянись!..
 1983 — Расставания
  — Без права на провал
 1984 — Мой друг Иван Лапшин
 1984 — Восемь дней надежды
  — Вина лейтенанта Некрасова
 1985 — Контракт века
  — Соучастие в убийстве
 1986 — Воительница
  — Апелляция
 1987 — Шантажист
 1987 — Странник
 1987 — Прощай, шпана замоскворецкая…
 1987 — Про любовь, дружбу и судьбу
 1987 — Отряд специального назначения
 1987 — Моонзунд
  — Стеклянный лабиринт
 1989 — Кому на Руси жить…
  — А в России опять окаянные дни
 1990 — Война на западном направлении (ТВ)
 1990 — Карьер
 1990 — Смерть в кино
  — За последней чертой
  — Женщина в море
  — Бездна, круг седьмой
 1993 — Троцкий
  — Юри Румм
  — Одинокий игрок
  — Вадим (документальный)
  — Обыкновенный большевизм (документальный)
  — Ледниковый период
 2002 — Дневник камикадзе
 2002 — Марш-бросок
 2002 — Пятый ангел (ТВ)
  — Баязет (ТВ)
  — Штрафбат (ТВ)
 2004 — Весьегонская волчица
  — Последний бой майора Пугачёва
 2005 — Охота на асфальте
  — Красная комната
 2006 — Столыпин… Невыученные уроки (ТВ)
 2006 — Русский перевод (ТВ)
  — Капкан
  — Всё могут короли
 2008 — Мы из будущего
 2008 — Обитаемый остров
  — Вольф Мессинг: видевший сквозь время (ТВ)
 2009 — Вердикт (ТВ)
 2009 — Разжатые пальцы
 2009 — Террористка Иванова (ТВ)
  — У каждого своя война
 2010 — Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова (ТВ)
  — Достоевский (ТВ)
 2011 — Утомлённые солнцем 2: Цитадель (ТВ)
  — Жизнь и судьба (ТВ)
 2012 — Страсти по Чапаю (ТВ)
  — Всё началось в Харбине (ТВ)
 2013 — Пётр Лещенко. Всё, что было… (ТВ)
 2013 — Сын отца народов (ТВ)
 2014 — Григорий Р. (ТВ)

Роли в кино 
 1975 — Крестьянский сын — ротмистр
 1981 — Чёрный треугольник — Дмитрий Феоктистович Прилетаев, «Утюг»
 1983 — Торпедоносцы — гвардии капитан, командир экипажа, позывной «Мак-5»
 1995 — Одинокий игрок — «Пожилой», глава ипподромной мафии

Участие в телепередачах:
 1987 — Четыре встречи с Владимиром Высоцким (документальный фильм режиссёра Эльдара Рязанова)
 1996 — Чтобы помнили (авторская документальная телепрограмма Леонида Филатова). Вадим Спиридонов (выпуск 24)
 1998 — Чтобы помнили (авторская документальная телепрограмма Леонида Филатова). Владимир Высоцкий (выпуск 41)
 1999 — Обыкновенный большевизм (документальный фильм режиссёра Евгения Цымбала) — автор сценария

Телепередачи о Эдуарде Володарском:
 «Люди из железа Эдуарда Володарского» («Мир», 2021)

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (9 июня 1987) — за заслуги в области советского киноискусства.
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1986) — за сценарий фильма «Мой друг Иван Лапшин».
 Государственная премия СССР (1988) — за фильм «Проверка на дорогах».
 орден Почёта (15 апреля 2002) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (18 октября 2011) — за большой вклад в развитие отечественного кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность.
 Премия КГБ СССР — за сценарий фильма «Люди в океане».
 Золотая медаль им. А. П. Довженко.

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Эдуардом Володарским // CineSight. — 2012. — 12 марта.
 Умер сценарист «Проверки на дорогах» Эдуард Володарский // Русская служба Би-би-си. — 2012. — 9 октября.
 

 
Выпускники ВГИКа
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Русские драматурги
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на Ваганьковском кладбище